famille
 Famille Castonguay, groupe de musique country et western québécois ;

personnalités
 Alexandre Castonguay (1968-), artiste médiatique québécois ;
 Charles Castonguay (1940-), mathématicien et professeur canadien ;
 Claude Castonguay (1929-2020), homme politique canadien ;
 Édouard Castonguay (1929-2006), musicien, compositeur et interprète country canadien ;
 Gérard Castonguay (1933-), peintre canadien ;
 Martin Castonguay (19?-), animateur de radio québécois ;
 Marilyn Castonguay (1984-), actrice québécoise.